Amerikai Egyesült Államok
 White Marsh (Maryland)
Whitemars Township ((Pennsylvania)
 White Marsh (Virginia)